W10 est un sigle qui peut faire référence à :
 Chute dans et d'un escalier et de marches, d’après la classification internationale des maladies ;
 Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+, une formule 1 de l’écurie Mercedes Grand Prix ;
 Windows 10, un système d'exploitation développé par Microsoft ;
 W10, un code postal de la London W postcode area ;
 W10, la dixième semaine du calendrier.

Voir aussi
 WX
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres